Pascal Kälin (ur. 11 stycznia 1993) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Einsiedeln. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2009) oraz uczestnik mistrzostw świata juniorów (2013). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował 11 października 2008 roku w Einsiedeln, gdzie zajął 40. miejsce. Wystartował na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2009, gdzie zajął 6. pozycję indywidualnie oraz zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym. Pierwsze punkty FIS Cupu zdobył w sierpniu 2009 w Predazzo, a w grudniu tego samego roku w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując lokaty w siódmej dziesiątce.

Pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego zdobył we wrześniu 2012, w ramach zawodów letniej edycji tego cyklu. W zimowej części sezonu 2012/2013 dwukrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce PK. 8 lutego 2013 w Willingen zajął 23. pozycję w kwalifikacjach do Pucharu Świata, zapewniając sobie awans do konkursu głównego. Zawody te ostatecznie nie odbyły się. 17 marca tego samego roku ostatecznie zadebiutował w cyklu, zajmując 49. miejsce w konkursie w Oslo.

Latem 2013 zajął między innymi 9. miejsce w jednym z konkursów Letniego Grand Prix w Niżnym Tagile. 21 grudnia 2013 w Engelbergu zajął 30. miejsce w konkursie Pucharu Świata, zdobywając jedyny w karierze punkt tego cyklu. Regularnie startował w zawodach Letniego Grand Prix 2015. Najwyżej klasyfikowany był na 14. miejscu, w zawodach w Ałmaty. Po sezonie 2015/2016 punkty zdobywał jedynie w cyklu FIS Cup. Po raz ostatni w zawodach międzynarodowych wystąpił w grudniu 2018 w Engelbergu, dwukrotnie zajmując 44. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego.

Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Szwajcarii w rywalizacji drużynowej – zdobył złoty medal w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 oraz srebrny w 2009, 2011 i 2012.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Kälina na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Kälina na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993